НФЛ в сезоне 1990 — стал 71-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Майами Долфинс 17, Канзас-Сити Чифс 16
 Цинциннати Бенгалс 41, Хьюстон Тексанс 14
 Плей-офф дивизионов:
 Баффало Биллс 44, Майами Долфинс 34
 Лос-Анджелес Рэйдерс 20, Цинциннати Бенгалс 10
 Финал конференции: Баффало Биллс 51, Лос-Анджелес Рэйдерс 3

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Вашингтон Рэдскинз 20, Филадельфия Иглз 6
 Чикаго Бэарз 16, Нью-Орлеан Сэйнтс 6
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Франциско 49ерс 28, Вашингтон Рэдскинз 10
 Нью-Йорк Джайентс 31, Чикаго Бэарз 3
 Финал конференции: Нью-Йорк Джайентс 15, Сан-Франциско 49ерс 13

Супербоул XXV 
Нью-Йорк Джайентс (НФК) 20, Баффало Биллс (АФК) 19

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1990.pdf Сезон 1990 года в деталях]

Сезоны НФЛ